Totenfest steht für die folgenden altägyptischen Feierlichkeiten:

 Totenfest des Osiris 
 Totenfest des Sonnenauges 
 Sokar-Fest 

Siehe auch: 
 Tag der Toten, Mexiko
 Obon, Japan
 Totenfeier